Кудашев-3 — самолёт, сконструированный князем А. С. Кудашевым, построенный в 1910 году в мастерской Киевского политехнического института.

История

Конструкция 
Конструктивно Кудашев-3 представлял собой моноплан, ферменный фюзеляж не имел обшивки, конструкция достаточно простая и лёгкая. Двигатель Анзани в 35 л.с. В дальнейшем конструкция послужила прототипом для создания самолёта Кудашев-4.

Технические характеристики  
 Экипаж: 1 человек
 Длина: 7,2 м
 Размах крыла: 9,2 м
 Высота: 
 Площадь крыла: 19 м²
 Профиль крыла:
 Масса пустого: 210 кг
 Масса снаряженного:
 Нормальная взлетная масса: 
 Максимальная взлетная масса: 320 кг
 Двигатель Анзани
 Мощность: 35 л.с.

Примечания

Литература 
 В. Татарчук, С. Кармаш, АиВ № 3 2010 г.

См. также 
 Кудашев, Александр Сергеевич
 Кудашев-1
 Кудашев-4

Экспериментальные самолёты Российской империи
Самолёты Кудашева
Появились в 1910 году в России